Paradrina flavirena är en fjärilsart som beskrevs av Achille Guenée 1852. Paradrina flavirena ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
flavirena